Ка́ртридж () — завершений і самодостатній змінний блок до якого-небудь обладнання, що складається з декількох вузлів і деталей в захисній оболонці, витратні матеріали і т.п.

Зазвичай вживається у таких значеннях: 
 Ігровий картридж — електронний модуль, який використовується в ігрових приставках для збереження інформації.

 Чорнильний картридж — контейнер з чорнилами для струменевих принтерів або контейнер з чорнилами в авторучках.

 Тонер-картридж — контейнер з тонером для лазерних принтерів і копіювальних апаратів, один з основних вузлів цих пристроїв.

 Картридж стримера — касета з магнітною стрічкою, захисними шторками, відповідною частиною механізму заправляння стрічки в тракт протягання.